— станція Сокольницької лінії Московського метрополітену,
  — станція Великої кільцевої лінії Московського метрополітену,